Warrior — .

В военной технике 
 Warrior — первый в мире цельнометаллический броненосец британского королевского флота для плавания в открытом море, спущенный на воду в 1860 г.
 Warrior — серия кораблей британского королевского флота, построенная в начале XX века.
 Warrior (MCV-80) — боевая машина пехоты британской армии.
 Warrior — проект компании iRobot: робот, способный переносить грузы до 75 кг.

В музыке 
 Warrior — хэви-метал-группа из США.
 Warrior — альбом 1997 года группы Unleashed.
 Warrior — второй студийный альбом Кеши.
 Warrior — песня грузинской певицы Нины Сублатти.
 Warrior — песня мальтийской певицы Эмбер Бондин.
 Warrior — песня австралийской певицы Хаваны Браун.

В кинематографе 
 Warrior — художественный фильм 2011 года режиссёра Гэвина О’Коннора.

Спорт 
 Уорриор — эстонский футбольный клуб.

См. также 
 Land Warrior — программа совершенствования экипировки американских пехотинцев.